Машей:

 Машей — ледник на склоне одноимённой горы в Алтайских горах.
 Мажой (Машей) — река на Северо-Чуйском хребте в Алтайских горах.

См. также
Маашей